Shadows Are Security is het derde muziekalbum van de Amerikaanse metalcore band As I Lay Dying.

Tracklist
Meaning In Tragedy
Confined
Losing Sight
The Darkest Nights
Empty Hearts
Reflection
Repeating Yesterday
Through Struggle
The Truth Of My Perception
Control Is Dead
Morning Waits
Illusions

Muziekalbum uit 2005